Le tournoi de tennis de Hilton Head est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1977 se dispute à Hilton Head du  au .

Virginia Wade remporte le simple dames. En finale, elle bat Evonne Goolagong.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Evonne Goolagong et Kerry Reid.

En double mixte, la paire Virginia Wade et Vitas Gerulaitis enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hilton Head
 Saison 1977 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1977
Hilton Head